Legio V Alaudae — criada em 48 a.C. por Júlio César
 Legio V Macedonica — criada em 43 a.C. por Caio Víbio Pansa Cetroniano ?
 Legio V Iovia — criada em 295/7 por Diocleciano